Bonneval puede referirse a: 

 Bonneval, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Bonneval, comuna francesa situada en Alto Loira.
 Bonneval, comuna francesa situada en Saboya.